DIP (ang. Dual In-line Package) – w elektronice rodzaj obudowy elementów elektronicznych
 DIP (ang. Desquamative Interstitial Pneumonia) – złuszczające śródmiąższowe zapalenie płuc
 DIP (ang. Digital Image Processing) – cyfrowe przetwarzanie obrazów
 DIP (Distal InterPhalangeal) – staw międzypaliczkowy dalszy

Zobacz też 
 Doświadczenie i Przyszłość
 dip